IJM est un sigle qui peut désigner :
 Institut Jacques-Monod, unité mixte de recherche fondamentale en biologie du Centre national de la recherche scientifique et de l'université Paris Diderot ;
 International Justice Mission, une ONG américaine ;
 , une société malaisienne.